Tschegem bezeichnet:
 Tschegem (Fluss), Fluss im Nordkaukasus
 Tschegem (Stadt), Stadt in der Republik Kabardino-Balkarien (Russland)
 Rajon Tschegem, eine Verwaltungseinheit in der Republik Kabardino-Balkarien (Russland), siehe Tschegemski rajon

siehe auch:
 Tschegem Wtoroi,  Dorf in der Republik Kabardino-Balkarien (Russland)